

Семехув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Семехув — село в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства